{{DISPLAYTITLE:C2H2Cl2}}

Zie ook: Lijst van brutoformules C2 onder de kop C2H2

De molecuulformule C2H2Cl2 kan staan voor:
 1,1-dichlooretheen
 1,2-dichlooretheen